Флаг Ашу́кино — официальный символ городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 12 сентября 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 4468.

Флаг городского поселения Ашукино составлен на основании герба по правилам и традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное, красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с изображением по центру герба, выполненных белым и жёлтым цветами».

Обоснование символики 
С историей земель, вошедших в состав городского поселения Ашукино, связана жизнь многих выдающихся людей, представителей знатных родов Российского государства.

Украшение, настоящей жемчужиной городского поселения стал усадебный комплекс, расположенный в деревне Мураново. Это одна из немногих дворянских усадеб, очагов культуры Х1Х столетия сохранившихся наиболее полно до наших дней. А современный музейный комплекс являет собой уникальное собрание памятников истории прославленных родов.

Усадьбой Мураново в разное время владели Оболенские, Л. Н. Энгельгарт, Боратынские, Путяты, Тютчевы. Главный усадебный дом построен по проекту поэта Евгения Боратынского. Усадьба хранит память также о другом владельце — поэте Фёдоре Тютчеве.

Связь городского поселения с историческим и культурным наследием нашей страны аллегорически отражена на флаге фигурами, заимствованными из гербов поэтов Боратынского и Тютчева.

Красный цвет — символ труда, силы, мужества, красоты.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Примечания 

Флаги с изображением корон
Флаги с изображением крыла